Кубок Чехии по футболу 2017/18 () — стал 25-м розыгрышем Кубка Чехии по футболу. В розыгрыше трофея принимает участие 141 команда, победитель получит право играть в групповом раунде Лиги Европы 2018/19.

Участники

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

Спорт в Чехии в 2017 году
Спорт в Чехии в 2018 году
Чехия
2017/2018